Die Diamond Nine / Dynamic Castel Brando Open 2013 waren das 127. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 7. bis 9. November 2013 in Cison di Valmarino in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Ralf Souquet, der im Finale mit 9:1 gegen den Italiener Daniele Corrieri gewann.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Castel Brando Open 2013 auf der Website der Euro-Tour
 Castel Brando Open 2013 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

127
Sportveranstaltung in Venetien
Poolbillardveranstaltung 2013
Cison di Valmarino
Billardturnier in Italien